Erebia sexpunctata är en fjärilsart som beskrevs av Diószeghy 1935. Erebia sexpunctata ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sexpunctata